Молина́ро () — итальянская фамилия:
 Молина́ро, Кристиан (род. 1983) — итальянский футболист.
 Молинаро́, Эдуар (1928—2013) — французский кинорежиссёр

См. также 
 Молинари